Pisces er det latinske ord for fisk. Det kan henvise til flere ting:
 Fisk – en forældet taksonomisk klasse
 Fiskene – et stjernebillede
 Fiskene (stjernetegn) – et astrologisk stjernetegn

Se også
 Pisces Iscariot – album med Smashing Pumpkins fra 1994